Botifarra (wędlina) – kulinarny wyrób kataloński
 Botifarra (gra) – katalońska gra karciana